Orusts härader bestod av:

Orusts västra härad, ett härad i mellersta Bohuslän inom nuvarande Orusts kommun och Lysekils kommun
Orusts östra härad, ett härad i mellersta Bohuslän inom nuvarande Orusts kommun